Зача́чье — деревня в Холмогорском районе Архангельской области  России. Входит в состав Емецкое сельского поселения. С 2004 по 2015 год входила в состав Зачачьевского сельского поселения.

Деревня находится на левом берегу реки Большая Чача (правый приток реки Емца). Выше Зачачья по течению располагается деревня Заболотье.

В Зачачье есть памятник невольному солдату-наёмнику Британской Ост-Индской компании Ивану Петровичу Спехину, на котором читается часть надписи: «Истинно полезному, уважаемому вольному учителю благодарные ученики…».

Несколько поколений крестьян Заборских составляли рукописную летопись родного села, получившую название: «Тетрадь для внесения заметок об настоящих и прошлых событиях».

В музее Бялыницкого-Бирули в Могилёве хранится картина белорусского художника Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули «Деревня Зачачье» (1944 год).

Население 

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляло 108 человек. В 2009 году числилось 107 чел., из них 35 пенсионеров.

Примечания

Литература 
 Минина Т. «Емецкая земля»

Ссылки 
 Подчинённые пункты Зачачьевского сельсовета Емецкого района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Н.И. Заборский. Летопись села Зачачье

Карты 
 Зачачье. Публичная кадастровая карта
 Заболотье на карте Wikimapia

Населённые пункты Холмогорского района